

Geografia

Austria 
 Traisen – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld
 Traisen – rzeka

Niemcy 
 Traisen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach